Inspire (wohl vom englischen  für inspirieren oder auch beflügeln) ist die Bezeichnung für:
 Inspire (Magazin), ein englischsprachiges Onlinemagazin des Terrornetzwerks al-Qaida
 Inspire (Software), eine Software für digitale Produktentwicklung
 Honda Inspire, ein Mittelklasse-PKW von Honda
 eine Quadrocopter-Baureihe von DJI

INSPIRE ist die Bezeichnung für:
 Infrastructure for Spatial Information in the European Community, eine Geodateninitiative der europäischen Kommission
 INSPIRE-HEP, den Nachfolger der Literaturdatenbank SPIRES

Siehe auch:
 Inspiration

Abkürzung